Inanda (Sourou), ville du Burkina Fasso
 Inanda (Gauteng), ville d'Afrique du Sud, banlieue de Johannesbourg
 Inanda (KwaZulu-Natal), ville d'Afrique du Sud, municipalité de eThekwini 
 (1325) Inanda, astéroïde
 SS Inanda, 3 différents vaisseaux
 Inanda, un genre d'insecte

Homonymie de toponyme